Diogenesia är ett släkte av ljungväxter. Diogenesia ingår i familjen ljungväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ljungväxter
Diogenesia